Звонимир Микулич (; 5 февраля 1990, Осиек, Хорватия) — хорватский футболист, вратарь болгарского клуба «Левски».

Карьера 
Звонимир с девяти до 27 лет представлял хорватский клуб «Осиек». Именно в футбольной школе Осиека, родного для него города, Звонимир прошёл путь к профессиональному футболу. В высшем дивизионе Хорватии дебютировал 12 мая 2012 года в игре против «Задара», а с 2013 года был основным голкипером и всего сыграл более 100 матчей. Его клуб в этот период не поднимался выше четвёртого места.

1 июля 2017 года на правах аренды перешёл в молдавский «Шериф». После нового года тренировался с родным клубом «Осиек». 12 февраля 2018 года подписал полноценный контракт с «Шерифом» на три года.

В январе 2021 года стал игроком болгарского «Левски».

Привлекался в различные национальные сборные, однако, во взрослую команду, ввиду большой конкуренции на вратарской позиции, приглашение пока не получил.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Шериф»

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Шериф»